Příjmení Reiner pochází ze slov ragin = rada a heri = vojsko. V některých případech pochází z místního jména Rain (v Bavorsku 17×), případně je odvozeno z místního jména Ráj u Úšťku (německy Rein). Ženskou variantou je Reinerová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Alexander Reiner (1885–1960) – německý zubní lékař, důstojník SS a velitel koncentračních táborů
 Carl Reiner (1922–2020) – americký herec, režisér, producent, spisovatel a komik; otec Roba Reinera
 Emilie Heyduková-Reinerová (1858–1935) – česká sociální pracovnice
 Fritz Reiner (1888–1963) – maďarský dirigent
 Ira Reiner – losangeleský státní úředník
 Jared Reiner (* 1982) – americký basketbalista
 John Reiner – autor stripů
 Karel Reiner (1910–1979) – český hudební skladatel, klavírista a hudební publicista
 Lenka Reinerová (1916–2008) pražská německy píšící spisovatelka, překladatelka, novinářka
 Markus Reiner (1886–1976) – izraelský vědec, reolog
 Martin Reiner (1627–1680) (1627–1680) – (též Rainer nebo Rana) český zednický mistr a stavitel raného baroka
 Martin Reiner (architekt) (1900–1973) – český sochař a architekt
 Martin Reiner (básník) (vlastním jménem Martin Pluháček) (* 1964) – český básník a vydavatel
 Rob Reiner (* 1947) – americký herec, režisér, producent a spisovatel, syn Carla Reinera
 Václav Vavřinec Reiner (1689–1743) – (též Rainer) český malíř

Podobné příjmení 
 Rainer

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení